Wyżnica – rzeka w województwie lubelskim, dopływ Wisły

2 miejscowości:
 Wyżnica – miasto na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim
 Wyżnica – wieś w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim

2 wzniesienia w Polsce:
 Wyżnica – wzniesienie na wyspie Wolin, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Wyżnica – wzniesienie na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno

Zobacz też 
 Wyżnica-Kolonia, Wyżnice